Нортхемптон има више значења:
 Нортхемптон
 Округ Нортхемптон (Вирџинија)
 Округ Нортхемптон (Пенсилванија)
 Округ Нортхемптон (Северна Каролина)
 Нортхемптон (Њујорк)
 Нортхемптон (Масачусетс)